Mužská čtyřhra ASB Classic 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-pákistánský pár Marcin Matkowski a Ajsám Kúreší, který dohrál ve čtvrtfinále na raketách Klaasena s Venusem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který ve finále za 90 minut zdolal bělorusko-rakouskou dvojici Max Mirnyj a Philipp Oswald. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni, kteří odvrátili sedm z devíti brejkových příležitostí, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej, respektive druhou v řadě, když v předchozím týdnu ovládli Qatar ExxonMobil Open. Marach vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (semifinále)
  Santiago González /  Julio Peralta (semifinále)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále, odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2018